Крали Марко може да се отнася за:

 Крали Марко, средновековен владетел в Прилепско
 Крали Марко, село в Южна България, област Пазарджик
 Крали Марко, отбранителна линия на границата с Турция